Richmann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Georg Wilhelm Richmann (1711–1753), deutschbaltischer Physiker
 Pascal Richmann (* 1987), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Richman (Begriffsklärung)
 Riechmann (Begriffsklärung)